Eleonora Gonzaga se poate referi la:

 Eleonora Gonzaga (1493–1570), fiica lui Francesco II Gonzaga; soția lui Francesco Maria I della Rovere, Duce de Urbino
 Eleonora Gonzaga (1598–1655), fiica lui Vincenzo I Gonzaga & Eleonora de' Medici; soția lui Ferdinand al II-lea, Împărat Roman.
 Eleonora Gonzaga (1630–1686), fiica lui Charles II Gonzaga; soția lui Ferdinand al III-lea, Împărat Roman.